Почти семья () — американский телесериал, основанный на австралийском сериале «Cёстры». Премьера состоялась 2 октября 2019 года на канале Fox.

Сюжет 
Когда выясняется, что доктор по планированию беременности Леон Бекли (Тимоти Хаттон) использовал свою собственную сперму, чтобы зачать по меньшей мере 100 детей для своих пациентов, Джулия Бекли (Бриттани Сноу) объединяется с двумя своими сводными сестрами, включая бывшую подругу Эди Палмер (Мегалин Эчиканвоке) и в прошлом олимпийскую спортсменку Рокси Дойл (Эмили Осмент). С этого момента их жизни резко меняются: Джулия начинает новый этап, без постоянного присутствия Леона Бекли, поскольку тот находится под домашним арестом; брак Эди разлаживается из-за ее влечения к прокурору по делу Леона Бекли, Аманде Доэрти (Виктория Кортагена), а Рокси наконец сталкивается со взрослой жизнью.

Актёрский состав 
 Бриттани Сноу в роли Джулии Бекли, директора по коммуникациям клиники планирования беременности, принадлежащей ее отцу.
 Мегалин Эчиканвокев роли Эди Палмер, адвоката по уголовным делам. Бывшая подруга Джулии и одна из ее сводных сестер.
 Эмили Осмент в роли Рокси Дойл, бывшей олимпийской гимнастки и одной из сводных сестер Джулии.
 Мо Макрей в роли Тима Мура, мужа Эди, который также является адвокатом по уголовным делам в той же юридической фирме. Бывший парень Джулии.
 Мустафа Эль Зейн в роли Доктора Исаака Абади, сотрудника клиники Бекли и заместителя Леона Бекли.
 Виктория Кортагена в роли Аманды Доэрти, с которой Эди изменяет своему мужу. Является окружным прокурором, назначенным по делу Леона Бекли
 Тимоти Хаттон в роли Леона Бекли, доктора по планированию беременности и отца Джулии, обвиняется в использовании собственной спермы для оплодотворении своих пациентов без их ведома и согласия.

Список эпизодов

Критика 
По обзору агрегатора рецензий Rotten Tomatoes, рейтинг одобрения сериала «Почти семья» составляет 32 % на основе 19 отзывов. Консенсусное мнение критиков с веб-сайта: «Привлекательный актёрский состав не может компенсировать очень плохой сюжет „Почти семьи“». На Metacritic сериал имеет среднюю оценку 38 из 100, основанную на 11 отзывах.

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Телесериалы США, завершённые в 2020 году
Программы телеканала Fox